En Pologne, Mikorzyn peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Mikorzyn, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Mikorzyn, un village du powiat de Kępno ;
 Mikorzyn, un village du powiat de Konin.